Rosyjska Superliga Siatkarzy 2013/2014 − 23. sezon mistrzostw Rosji organizowany przez Wszechrosyjską Federację Piłki Siatkowej (ros. Всероссийская Федерация Волейбола, Wsierossijskaja Fiedieracyja Woliejboła). Zainaugurowany został 26 października 2013.

W sezonie 2013/2014 w Lidze Mistrzów Rosję reprezentowali ,  i , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge - .

W sezonie 2011/2012 liga uzyskała status otwartej, co oznacza, że mogą brać w niej udział także kluby z państw ościennych. W sezonie 2013/2014 wystąpiły w niej białoruski  i ukraiński . 3 marca 2014 władze klubu  podjęły decyzję o wycofaniu drużyny z ligi z powodu aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie.

System rozgrywek 
16 drużyn zostało podzielonych na dwie grupy: Czerwoną i Niebieską (każda po 8 zespołów). Rozegrały one wewnątrz grup po dwa spotkania systemem kołowym oraz po jednym spotkaniu z zespołami z drugiej grupy.

Dwie najlepsze uzyskały automatycznie awans do finałowej szóstki. Osiem kolejnych zmierzyło się w pierwszej rundzie play-off o wejście do finałowej szóstki. Drużyny z 12. i 13. miejsca zmierzyły się w barażach z 2. i 3. drużyną Wysszej ligi "A". Drużyna z 14. miejsca spadła do Wysszej ligi "A".

Drużyny uczestniczące

Podział na grupy

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela

Faza play-off

I runda

Finałowa szóstka 
Mecze finałowej szóstki zostały rozegrane w hali Urałoczka w Jekaterynburgu.

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Klub  otrzymał dziką kartę na grę w Lidze Mistrzów.

Baraże

Tabela

Wyniki 

|}

|}

Polacy w Superlidze

Przypisy 

2013 w piłce siatkowej
2014 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rosji
2013 w Rosji
2014 w Rosji